Ниже приведён список действительных названий родов голосеменных растений, включённых в базу данных The Plant List, открытую в декабре 2010 года как совместный энциклопедический интернет-проект Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) и Ботанического сада Миссури (США).

В данном списке объединены роды нескольких групп растений, ранее рассматривавшихся как единый таксон Голосеменные (Gymnospermae), а сейчас обычно рассматриваемых как самостоятельные ботанические отделы:
 ;
 ;
 ;
 .

Статистика 
Всего в базу данных The Plant List включено по состоянию на 17 марта 2011 года 4588 названий голосеменных растений в ранге вида, из которых действительными являются 1088 названий; число действительных названий родов голосеменных — 83, семейств — 12.

Наиболее крупные роды голосеменных:  — 122 вида,  — 108 видов,  — 90 видов.

Список родов 
В первом столбце таблицы находится 87 латинских названий родов; после латинского названия приведена ссылка на соответствующую страницу базы данных The Plant List. Во втором столбце приведены соответствующие русские названия.

В третьем столбце указано семейство, в которое входит данный род.

В четвёртом столбце приведена информация о числе действительных названий видов для данного рода. Поскольку данные на сайте The Plant List обновляются, в пятом столбце указана дата, когда эта информация была взята с сайта The Plant List.

Возможна прямая и обратная сортировка по всем столбцам.

Примечания

Ссылки 
 The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st January) 
 Gymnosperms (Conifers, cycads and allies) — all genera // The Plant List 

Систематика растений
Голосеменные